Química: Ba acrònim del Bari (element).
 Antic Egipte: Ba, nom d'Horus del Faraó Teti.
 Geografia: Ba (Fiyi), localitat de l'illa de Viti Levu.
 Mitologia egípcia: Ba (mitologia), cos espiritual després de la mort.
 Numismàtica : BA (numismàtica), símbol que apareix en determinades monedes batudes a Barcelona.
 Lingüística: Bā, lletra de l'alfabet àrab.
 Biografies: Mariama Bâ (? - Dakar), novel·lista, professora i feminista africana.
 Ferrocarril: Bloqueig automàtic, sistema de bloqueig de control ferroviari